«Пеньковый галстук» (Галстук висельника) — тридцать первый по счету роман из цикла похождений Фантомаса, написанный совместно Пьером Сувестром и Марселем Алленом. Впервые опубликован отдельным изданием 20 августа 1913 года (издатель Артем Файар). Переиздан в октябре 1934 года под названием «Слуга Фантомаса» (). Обложка оригинального издания выполнена художником Джино Стараче. Действие романа почти полностью происходит в России, преимущественно в Санкт-Петербурге.

Сюжет 
В начале романа, в соответствии с привычным стереотипом изображения России во французской массовой литературе, изображена лютая петербургская (—20 градусов) зима. Фантомас убивает начальника тайной полиции Бориса Прокова (Prokoff), сжигает его труп в русской печи и перевоплощается в Прокова. Журналист Фандор выслеживает Фантомаса, но тот (в образе Прокова) отдает приказ об его аресте; Фандора приговаривают к смертной казни через повешение, однако его спасают нигилисты, полагавшие, что Фандор собирался убить Прокова. В момент казни Фандору на голову накидывают мешок с хитроумным устройством, позволившим ему выжить. Однако, убедившись в том, что Фандор является противником нигилистов, революционный трибунал повторно выносит ему смертный приговор. Благодаря вмешательству одного из членов трибунала (возлюбленная Фандора Элен, переодетая в нигилистку Ольгу) революционеры предлагают журналисту отправиться на каторгу вместо нигилиста Берены; тот соглашается, идёт по этапу, а на пятый день, хитроумным способом избавившись от кандалов, бежит в лес. Тем временем в Петербург под видом инженера Пола прибывает Жюв…

Основные персонажи 
 Фантомас — главный герой произведения, неуловимый и жестокий преступник, человек с тысячью лиц.
 Комиссар Жюв.
 Жером Фандор  — журналист.
 Николай  II — русский царь.
 Священник Аллилуйя, сторонник нигилистов (возможно, образ навеян Гапоном).
 Великая Герцогиня Екатерина.
 Василий Берена — нигилист.
 Элен — дочь Фантомаса. Выступает под именем нигилистки Ольги.

Примечания

Литература 
 Andureau, Annabel. Fantômas, un mythe moderne au croisement des arts. — Rennes, PUR, 2010.
 Artiaga, Loïc et Letourneux, Matthieu. Le retour du Maître de l’Effroi. — P., Les Prairies ordinaires, 2013.
 Ethuin, Philippe . L’image de la Russie dans Rouletabille chez le tsar et La cravate de chanvre.

Романы, написанные в соавторстве
Романы 1913 года
Приключенческие романы на французском языке
Романы о России
Фантомас